Дунін-Борковський:

Відомі представники 

 Василь Дунін-Борковський (1640? — 1702) — козацький політичний діяч; сотник вибельський (1668), полковник чернігівський (1672–1685), генеральний обозний (1685—1702). 1687 р. (один тиждень) був наказним гетьманом до обрання постійного
 Інокентій Дунін-Борковський — Чернігівський єпископ.
 Дунін-Борковський Петро Дмитрович (1822–1846) — український поміщик, чоловік художниці Глафіри Псьол, знайомий Тараса Шевченка
 Пйотр Дунін-Борковський (1890–1949) — польський консервативний політик, державний діяч, публіцист
 Станіслав Дунін-Борковський (1864–1934) — філософ.
 Станіслав Ян Дунін-Борковський (1782–1850) — польський мінералог і геолог.

Див. також 

 Дуніни-Борковські
 Дунін-Барковський

Українські прізвища